Dudas oder Dudás ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Dudás (* 1989), ungarischer Fußballspieler

 Gordan Dudas (* 1971), deutscher Politiker (SPD)

 Lajos Dudas (* 1941), deutsch-ungarischer Jazzmusiker
 Miklós Dudás (1902–1972), ungarischer Geistlicher, Bischof von Hajdúdorog
 Miklós Dudás (Kanute) (* 1991), ungarischer Kanute
 Sándor Dudás (* 1948), ungarischer Bildhauer und Medailleur
 Zoltán Dudás (1933–1989), ungarischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Mihail Dudaš (* 1989), serbischer Zehnkämpfer
 Duda